Charazani (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Charazani (plaats), een plaats in deze gemeente